Osoby:
 Arthur Fagen – amerykański dyrygent
 Donald Fagen – amerykański muzyk

Zobacz też:
 Faggen